A-2 Hrvatska košarkaška liga predstavlja drugi razred hrvatskog košarkaškog prvenstva. U sezoni 2012./13. se u njoj natječe 55 klubova raspoređenih u pet skupina. Pobjednici skupina na kraju sezone igraju kvalifikacijsku ligu, iz koje potom pobjednik prelazi u A-1 ligu.  
"A-2 liga" je igrana do sezone 2016./17., te je zamijenjena "Prvom muškom ligom", a pet skupina "a-2 lige" su postale skupine novoutemeljene "Druge muške lige".

Dosadašnji prvaci

Unutarnje poveznice 
 Premijer liga (košarka)
 Prva muška košarkaška liga 
 B-1 Hrvatska košarkaška liga

Vanjske poveznice 
 kosarka.hr
 eurobasket.com

Izvori 

Hrvatska košarkaška natjecanja